Иоганнес Тиле (; 1860—1935) — немецкий зоолог и специалист в области малакологии.

Биография 
Возглавлял отделение ракообразных в Музее естествознания в Берлине с 1899 по 1905 годы. Затем в качестве преемника Карла Эдуарда фон Мартенса работал в отделении моллюсков Музея вплоть до своего выхода на пенсию в 1925 году. Тиле опубликовал несколько важных сочинений по систематике моллюсков. Он предложил новую систематику моллюсков. Его представления о родственных связях моллюсков, в частности, брюхоногих. Тиле описал свыше 1500 новых видов моллюсков, типовые экземпляры которых хранятся в Музее естествознания Берлина.

Публикации 
 Thiele, J. 1866—1893. Das Gebiss der Schnecken zur Begründung einer natürlichen Classification. Bd. 2, 402 p., Berlin (Nicolaische Verlagsbuchhandlung.
 Thiele, J. 1891. Die Stammesverwandtschaft der Mollusken. Ein Beitrag zur Phylogenie der Tiere. Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft 25, 480—543.
 Thiele, J. 1892. Wurmmollusken. Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft ISIS in Dresden 1892, 3-4.
 Thiele, J. 1894. Über die Zungen einiger Landdeckelschnecken. Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 26, 23-25.
 Thiele, J. 1894. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Amphineuren. I. Über einige Neapler Solenogastres. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie 58, 222—302.
 Thiele, J. 1895. Hemitrichia guimarasensis n. sp. Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 27, 131—132.
 Thiele, J. 1895b.Über die Verwandtschaftsbeziehungen der Amphineuren. Biologisches Centralblatt 15, 859—869.
 Thiele, J. 1897. Zwei australische Solenogastres. Zoologischer Anzeiger 19, 398—400.
 Thiele, J. 1900. Verzeichnis der von Herrn Dr. A. Voeltzkow gesammelten marinen und litoralen Mollusken. Abhandlungen herausgegeben von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft 26, 241—252.
 Thiele, J. 1900. Proneomenia thulensis n. sp.. In: Fritz Römer und Fritz Schaudinn (Hrsg.): Fauna Artica, Eine Zusammenstellung der arktischen Tierformen, mit besonderer Berücksichtigung des Spitzbergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der Deutschen Expedition in das Nördliche Eismeer im Jahre 1898, Band 1, 111—116.
 Thiele, J. 1902. Proneomenia amboinensis n. sp. Denkschriften der Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena 8, 733—738.
 Thiele, J. 1906. Zwei neue Macrodontes-Arten. Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 38, 69-71
 Martens, E.v. & Thiele, J. 1908. Beschreibung einiger im östlichen Borneo von Dr. Martin Schmidt gesammelten Land- und Süßwasser-Conchylien. Mitteilungen aus dem zoologischen Museum in Berlin 4, 251—291.
 Thiele, J. & Jaeckel, S. 1931. Muscheln der Deutschen Tiefsee-Expedition. In: Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer «Valdivia» 1898—1899 (Chun, C. ed.), vol. 21, No. 1, Gustav Fischer, Jena.
 Thiele, J. 1910. Molluskenfauna Westindiens. Zoologische Jahrbücher Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere Suppl.11, 109—132.
 Thiele, J. 1910. Eine arabische Ennea und Bemerkungen über andere Arten. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 6, 280—284.
 Thiele, J. 1911. Mollusken der deutschen Zentralafrika-Expedition. In: Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Zentralafrika-Expedition 1907 bis 1908, vol. 3, 175—214.
 Thiele, J. 1911. Die Fauna Südwest-Australiens. Ergebnisse der Hamburger südwest-australischen Forschungsreise 1905, vol. Band III, Lieferung 11, Prof. Dr. W. Michaelsen und Dr. R. Hartmeyer, Verlag von Gustav Fischer in Jena.
 Thiele, J. 1912. Die antarktischen Schnecken und Muscheln, In: Deutsche Südpolar-Expedition 1901—1903 (Drygalski, E.v. ed.), vol. 8, No. 5, Georg Reimer, Berlin.
 Thiele, J. 1920 Familia Limidae. In: Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz (Küster, H.C., Kobelt, W. & Haas, F. ed.), vol. 7, No. 2, Bauer & Raspe, Nürnberg.
 Thiele, J. 1925. Gastropoden der Deutschen Tiefsee-Expedition. In:. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition II. Teil, vol. 17, No. 2, Gutstav Fischer, Berlin.
 Thiele, J. 1927. Über die Familie Assimineidae. Zoologische Jahrbücher Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 53, 113—146.
 Thiele, J. 1927. Über einige brasilianische Landschnecken. Abhandlungen herausgegeben von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft 40, 305—329.
 Thiele, J. 1928. Revision des Systems der Hydrobiiden und Melaniiden. Zoologische Jahrbücher, Abteilung Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 55, 351—402.
 Thiele, J. 1928. Mollusken vom Bismarck-Archipel, von Neu-Guinea und Nachbar-Inseln. Zoologische Jahrbücher Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 55, 119—146.
 Thiele, J. 1929—1935. Handbuch der Systematischen Weichtierkunde. 2 Bände. 1-1154.
 Thiele, J. 1930. Gastropoda und Bivalvia. In: Die Fauna Südwest-Australiens. Ergebnisse der Hamburger südwest-australischen Forschungsreise 1905 (Michaelsen, W. & Hartmeyer, R. ed.), vol. 5, No. 8, 561—596.
 Thiele, J. 1931. Über einige hauptsächlich afrikanische Landschnecken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1930, 392—403.

Малакологи Германии